Artūrs Kulda (né le  à Leipzig en République démocratique allemande) est un joueur professionnel de hockey sur glace letton. Il évolue au poste de défenseur. Son frère Edgars Kulda joue également au hockey sur glace.

Biographie

Carrière en club 
En 2003, il débute avec le Prizma Riga dans le championnat letton. La saison suivante, il rejoint l'équipe réserve du CSKA Moscou dans la Pervaïa liga, le troisième échelon russe. Il est choisi en 2006 au cours du repêchage d'entrée dans la Ligue nationale de hockey par les Thrashers d'Atlanta en , en . Les Petes de Peterborough le choisissent également en  lors du repêchage européen de la Ligue canadienne de hockey. Il part alors dans la Ligue de hockey de l'Ontario. En fin de saison 2007-2008, il passe professionnel avec les Wolves de Chicago, club-école des Thrashers dans la Ligue américaine de hockey. Les Wolves remportent la Coupe Calder cette année-là.

Le , il est appelé pour la première fois à rejoindre la Ligue nationale de hockey où il fait ses débuts le lendemain contre le Wild du Minnesota.

Carrière internationale 
Il représente la Lettonie au niveau international. Il prend part aux sélections jeunes.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2003-2004|| Prizma Riga|| LAC|| 11|| 0|| 0|| 0|| 8|| 2|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2004-2005|| HK CSKA Moscou 2|| Pervaïa liga|| || || || || || || || || || 
|-
| 2005-2006|| CSKA Moscou 2|| Pervaïa liga || 44|| 5|| 12|| 17|| || || || || || 
|-
| 2006-2007|| Petes de Peterborough|| LHO|| 58|| 2|| 9|| 11|| 83|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2007-2008|| Petes de Peterborough|| LHO|| 55|| 7|| 27|| 34|| 87|| 5|| 1|| 3|| 4|| 6
|-
| 2007-2008|| Wolves de Chicago|| LAH|| 5|| 0|| 1|| 1|| 10|| 21|| 1|| 4|| 5|| 32
|-
| 2008-2009|| Wolves de Chicago|| LAH|| 57|| 1|| 14|| 15|| 59|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2009-2010|| Wolves de Chicago|| LAH||66 || 6||19 || 25|| 46|| 14|| 1|| 4|| 5|| 8
|-
| 2009-2010|| Thrashers d'Atlanta|| LNH||4 || 0||2 || 2|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2010-2011|| Wolves de Chicago|| LAH||69 ||5 ||12 ||17 ||73 || -|| -|| -|| -|| -
|-
|2010-2011 ||Thrashers d'Atlanta ||LNH ||2 ||0 ||0 ||0 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2011-2012|| Jets de Winnipeg || LNH|| 9|| 0|| 0|| 0|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2011-2012 || IceCaps de Saint-Jean || LAH || 63|| 6|| 14|| 20|| 62|| 12|| 0|| 1|| 1|| 8
|-
|2012-2013 || Sibir Novossibirsk || KHL || 50|| 9|| 6|| 15|| 55|| 7|| 0|| 1|| 1|| 0
|-
| 2013-2014|| Salavat Ioulaïev Oufa || KHL || 43|| 1|| 9|| 10|| 42|| 18|| 1|| 4|| 5|| 18
|-
| 2014-2015 || Salavat Ioulaïev Oufa || KHL|| 45|| 4|| 5|| 9|| 28|| 5|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
| 2015-2016 || Jokerit || KHL|| 42 || 1 || 5 || 6 || 36 || 6 || 0 || 0  || 0 || 4
|-
| 2016-2017|| Jokerit || KHL|| 44|| 0|| 11|| 11|| 28|| 3|| 0|| 1|| 1|| 4
|-
| 2017-2018|| HC Red Star Kunlun || KHL|| 47|| 2|| 4|| 6|| 33|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2017-2018|| HC Sparta Prague || Extraliga || 3|| 0|| 0|| 0||0 || 3|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
| 2018-2019|| Severstal Tcherepovets || KHL|| 59|| 2|| 5|| 7|| 42|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2019-2020 || Dinamo Riga || KHL || 6|| 0|| 2|| 2|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2019-2020 || Severstal Tcherepovets || KHL || 20|| 1|| 4|| 5|| 8|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2020-2021 || Nürnberg Ice Tigers || DEL || 33 || 1|| 17|| 18|| 40|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2021-2022 || Krefeld Pinguine || DEL || || || || || ||

| 15 || 0 || 2 || 2 || 8 || - || - || - || - || -

Au niveau international 

| 2004 ||align="left"| Championnat du monde moins de 18 ans D1||5||0||1||1||6|| 0||align="left"|Quatrième place du groupe A
|-
| 2005 ||align="left"| Championnat du monde moins de 18 ans D1||5||0||2||2|| 18||+3||align="left"|Deuxième place du groupe B
|-
| 2006 ||align="left"| Championnat du monde moins de 18 ans D1||5||1||2||3|| 12||+10||align="left"|Remporte le groupe B
|-
| 2006 ||align="left"| Championnat du monde junior ||6||0||1||1||6|| 0||align="left"|Neuvième place de l'élite
|-
| 2007 ||align="left"| Championnat du monde junior D1||5||0||2||2|| 27||+3||align="left"|Troisième place du groupe A
|-
| 2008 ||align="left"| Championnat du monde junior D1 ||5||1||4||5|| 12||+2||align="left"|Remporte le groupe B
|-
| 2010 || align="left"| Championnat du monde || 3|| 0|| 0|| 0|| 2|| 0|| align="left"| Onzième place
|-
| 2011 || align="left"| Championnat du monde || 3|| 0|| 0|| 0|| 6|| -1|| align="left"| Treizième place
|-
| 2013 ||align="left"| Championnat du monde || 7|| 1|| 1|| 2|| 8|| -5||align="left"| Onzième place
|-
| 2014 ||align="left"| Jeux olympiques || 5 || 0 || 1 || 1 || 2 || -3 ||align="left"| Huitième place
|-
| 2014 ||align="left"| Championnat du monde || 6 || 4 || 1 || 5 || 4 || +2 ||align="left"| Onzième place
|-
| 2017 ||align="left"| Championnat du monde || 7 || 0 || 1 || 1 || 6 || -1 ||align="left"| Dixième place
|-
| 2019 ||align="left"| Championnat du monde || 7 || 0 || 1 || 1 || 2 || +3 ||align="left"| Dixième place
|-
| 2021 ||align="left"| Championnat du monde || 4 || 0 || 0 || 0 || 2 || 0 ||align="left"| Onzième place

Références 

Naissance en juillet 1988
Naissance à Leipzig
Joueur international letton de hockey sur glace
Champion de la Coupe Calder
Choix de repêchage des Thrashers d'Atlanta
Joueur du HK CSKA Moscou
Joueur des Thrashers d'Atlanta
Joueur des Wolves de Chicago (LAH)
Joueur des IceCaps de Saint-Jean (2011-2015)
Joueur des Jets de Winnipeg
Joueur du Sibir Novossibirsk
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2014
Défenseur de hockey sur glace
Joueur du Salavat Ioulaïev Oufa
Joueur du Jokerit Helsinki
Joueur du HC Red Star Kunlun
Joueur du HC Sparta Prague
Joueur du Severstal Tcherepovets
Joueur des Nürnberg Ice Tigers
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2022
Joueur des Krefeld Pinguine